Antonius har flere betydninger:
Marcus Antonius – romersk politiker og general (83-30 f.Kr.)
Antonius den Hellige – ægyptisk kristen helgen (ca. 251-356e.Kr. )
Antonius (leg) – en gammel boldleg